Thomas Morgenstern
Oskar Morgenstern
Christian Morgenstern
9764 Morgenstern
Desambiguação